Der Wahlkreis Seevetal ist ein Landtagswahlkreis im niedersächsischen Landkreis Harburg. Er umfasst mit Neu Wulmstorf, Rosengarten und Seevetal drei Gemeinden ohne Stadtrecht, die zugleich Vororte von Hamburg sind.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Seevetal neun Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Bernd Althusmann (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 51.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Seevetal sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Bernd Althusmann (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 51.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Althusmann, Bernd" |Bernd Althusmann
|38,6
|35,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Handtke, Tobias" |Tobias Handtke
|36,7
|31,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Blanck, Uwe" |Uwe Blanck
|7,0
|9,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Schnugger, Jens" |Jens Schnügger
|5,8
|9,5
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Schnelle, Michael" |Michael Schnelle
|3,1
|3,8
|-
| Alternative für Deutschland
| data-sort-value="Wichalski, Knut-Michael" |Knut-Michael Wichalski
|6,7
|7,2
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Rontsch, Timo" |Timo Röntsch
|2,0
|1,2
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||1,2
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 65,1 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Seevetal acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Norbert Böhlke (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 51.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Bohlke, Norbert" |Norbert Böhlke
|43,9
|37,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Handtke, Tobias" |Tobias Handtke
|36,0
|29,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Feddern, Claudia" |Claudia Feddern
|9,0
|13,3
|-
| FDP
| data-sort-value="Schnugger, Jens" |Jens Schnügger
|3,2
|11,3
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Bittner, Axel" |Axel Bittner
|2,3
|2,5
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Klingenberg, Willy" |Willy Klingenberg
|3,6
|2,5
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Geislinger, Robert" |Robert Geislinger
|1,6
|1,8
|-
| NPD || || ||0,8
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| Bündnis 21/RRP
| data-sort-value="Matthies, Friedrich" |Friedrich Matthies
|0,3
|0,2
|-
| PBC || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 61,6 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Seevetal sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Norbert Böhlke (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Böhlke, Norbert" | Norbert Böhlke
| 45,8
| 46,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Somfleth, Brigitte" | Brigitte Somfleth
| 32,2
| 26,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Heitmann" | Horst-Dieter Heitmann
| 6,5
| 8,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Hansen" | Jens Hansen
| 6,8
| 8,3
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Bittner" | Axel Bittner
| 5,4
| 6,0
|-
| NPD
| data-sort-value="Kraft" | Michael Kraft
| 1,3
| 1,5
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Klingenberg" | Willy Klingenberg
| 1,9
| 1,2
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Harburg)